The Best Damn Thing — третий студийный альбом канадской рок-исполнительницы
Аврил Лавин, выпущен в апреле 2007 года. Альбом представляет собой смену музыкального стиля исполнительницы, который наблюдался на её ранних работах. На момент релиза «The Best Damn Thing» рассматривался критиками, как самый коммерческий альбом Лавин. Также альбом отмечен тем, что Лавин сотрудничала со множеством новых для неё продюсеров, таких как Dr. Luke, Роб Кавалио. Сама же певица стала исполнительным продюсером пластинки и полностью контролировала процесс работы над ним.

«The Best Damn Thing» получил множество положительных отзывов от музыкальных критиков, которые похвалили её переход от пост-гранжа в сторону поп-панк звучания, отмечая его броскость и популярность на радио. Тем не менее, главной критикой альбома стало его лирическое содержание, которое некоторые обозреватели сочли грубым и жестоким. Альбом дебютировал на первых местах во многих чартах, включая Австрии, Великобритании, Канаде, Германии, Ирландии и Японии. Он также занял первую строчку в американском чарте Billboard 200, став вторым бестселлером Лавин. Альбом был продан тиражом 8 миллионов копий, став одним из самых продаваемых альбомов 2007 года.

Об альбоме 
По песням прослеживается творческое взросление Аврил — появились партии, выполненные на классических музыкальных инструментах, к примеру, фортепианные баллады Innocence и When You’re Gone. Сингл Girlfriend доказывает, что Лавин прекрасно сочетает разнообразные жанры. Композиция же Keep Holding On стала саундтреком к фильму «Эрагон» (2007).

Синглы 
«Girlfriend» была выпущена первым синглом с альбома. Композиция имела глобальный успех, заняв первое место в чарте Billboard Hot 100. Сингл занимал ведущие позиции в 12 международных чартах, включая Австралию, Канаду и Японию. «Girlfriend» стала самым продаваемым синглом 2007 года во всем мире. Музыкальное видео стало самым просматриваемым клипом на видеохостинге YouTube всех времен на июль 2008 года. Сингл вышел в качестве ремикса при участии рэп-исполнительницы Lil' Mama.

Список композиций

Места в чартах 
Первому синглу Girlfriend потребовалось пару недель, чтобы возглавить американский чарт «Billboard Hot 100».

Сертификаты

Примечания 

Альбомы поп-панка
Альбомы Аврил Лавин
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke